Сополимеры — разновидность полимеров, цепочки молекул которых (макромолекулы) состоят из двух или более различных структурных звеньев. Различают регулярные и нерегулярные сополимеры, которых большинство. Различные структурные звенья нерегулярных сополимеров беспорядочно расположены вдоль цепочки. В регулярных же сополимерах различные структурные звенья расположены упорядоченно и, следовательно, регулярные сополимеры могут быть представлены как обычные полимеры с большими структурными звеньями. Отдельно можно назвать блок-сополимеры, состоящие из нескольких (гомо)полимерных блоков.

Сополимеризация — реакция получения сополимеров, полимеризация, в которой участвуют два или несколько различных мономеров.

Виды сополимеров 
Мономеры, из которых изготавливаются сополимеры, могут быть по-разному скомбинированы:
 чередующийся:
 (A-B)n
 периодический:
 (A-B-A)n
 статистический:
 (A-A-B-A-A-A-B-B-A-B)
 блок-сополимер:
 (A)n-(B)m
 привитой:
 (A-A-A-A-A-A-A-A-A-A)
             |      
             B-B-B-B-B-
 гребнеобразный — привитой с очень длинными боковыми радикалами.

См. также 
 Крейзинг полимеров
 Мономер
 Макромолекула
 Полимеризация
 Полимеры
 Блок-сополимер
 Радикальная полимеризация

Ссылки 
 
 

Полимеры